Gustaf Hesselius kan syfta på:

 Gustaf Hesselius den äldre (1682-1755), svensk konstnär huvudsakligen verksam i USA.
 Gustaf Hesselius den yngre (1727-1775), svensk konstnär, brorson till föregående.